

Patronyme 
 Andrea Fedi (1991-), coureur cycliste italien.
 Matteo Fedi (1988-), coureur cycliste italien. 
 Pio Fedi (1816-1896), sculpteur italien.

Paronyme 
 François Fédier (1935-2021), agrégé de philosophie.

Homonymie
Homonymie de patronyme